Superposición hace referencia a varios artículos:

Filosofía
 Superposición (ontología)

Ciencias
 Principio de la superposición de estratos en geología.
 Principio de superposición en matemática.
 Principio de superposición en física.
 Superposición cuántica
 Teorema de superposición en electrónica.

Animación
 Tweening o interpolación de movimiento.